Santissima Trinità ima više značenja:
 Santissima Trinità, Ancona
 Santissima Trinità, Teramo
 Santissima Trinità, Treviso
 Santissima Trinità, Verona
 Santissima Trinità, Vicenza